Умрихін — російське прізвище.

Відомі носії 
 Умрихін Артем Ігорович (відомий під псевдонімом Артік, нар. 1985) — український виконавець, режисер, продюсер, композитор.
 Умрихін Олександр Іванович (1957—2011) — радянський футболіст, захисник, та український футбольний тренер.
 Умрихін Петро Іванович (*1953) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 10-го скликання

Російські прізвища